Улица Генера́ла Анто́нова (название с 26 ноября 1980 года) — улица в Юго-Западном административном округе города Москвы на территории района Коньково. Проходит от улицы Введенского до Профсоюзной улицы. Названа в честь генерала армии А. И. Антонова, о чём говорят памятные доски, установленные в начале и конце улицы на домах 2 и 11. Нумерация домов начинается со стороны Профсоюзной улицы.

Инфраструктура 
Улица Генерала Антонова застроена в основном девятиэтажными типовыми домами, а в глубине микрорайона стоят несколько башен повышенной этажности.

Кроме жилых зданий, на ней располагается ведомственный детский сад ГУВД Московской области (д. 6а), детская поликлиника № 46 (д. 11) с травматологическим пунктом, студенческий городок Московского государственного института стали и сплавов, отнесённый к Профсоюзной улице, а также школа № 49 (д. 4а), в которой создан музей — «История района Коньково».

Криминальная хроника 
Поздно вечером 31 января 2002 года в подъезде своего дома по улице Генерала Антонова был убит 69-летний директор Института психологии РАН Андрей Брушлинский.

Транспорт 
Общественный транспорт по улице не проходит.
Ближайшая станция метро «Беляево»
Со стороны Профсоюзной улицы (остановка «Деревлёво»)
Автобусы 196, 235, 699, 816, т72
Со стороны улицы Введенского (остановка «Улица Генерала Антонова»)
Автобусы 235, 273, 404, 642, м90

Примечания

Ссылки 

Генерала Антонова
Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 1980 году